Marinella peut faire référence à:
 Marinella (née en 1938), une chanteuse grecque ;
 Marinella, film de Pierre Caron de 1936 avec Tino Rossi ;
 Marinella, une chanson de Vincent Scotto et Émile Audiffred interprétée par Tino Rossi dans ce film ;
 Marinella, opéra italien de Giuseppe Sinico (1836-1907) composé en 1854.
 La canzone di Marinella, chanson en italien écrite et interprétée par Fabrizio De André (1968).
 E. Marinella est une marque de cravate napolitaine.
 Marinella di Selinunte, port de pêche en Sicile ;
 Santa Marinella, commune italienne ;